Het seizoen 1974/75 van de Belgische Tweede Klasse ging van start in de zomer van 1974 en eindigde in de lente van 1975. De competitie werd gewonnen door KRC Mechelen.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Klasse voor de start van het seizoen:
 K. Sint-Truidense VV (laatste)

Gepromoveerde teams
Deze teams promoveerden uit de Derde Klasse:
 K. Waterschei SV Thor (kampioen 3A)
 R. Tilleur FC (vice-kampioen 3A)
 KVG Oostende (kampioen 3B)
 RAEC Mons (vice-kampioen 3B)
 RAA Louviéroise (winnaar eindronde)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eerste Klasse op het eind van het seizoen:
 KRC Mechelen (kampioen)
 RAA Louviéroise (winnaar eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 AS Eupen (derde laatste plaats)
 R. Union Saint-Gilloise (voorlaatste plaats)
 R. Crossing Club de Schaerbeek (laatste plaats)

Eindstand

Eindronde voor promotie
Een eindronde werd gespeeld om het tweede promoverend team te bepalen.

Topscorer
Harald Nickel - KFC Turnhout : 20 doelpunten

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2